Synagoga Rzeźników w Lublinie (ul. Jateczna)
 Synagoga Rzeźników w Lublinie (ul. Ruska)